Sodaleta är ett släkte av snäckor. Sodaleta ingår i familjen Helicarionidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Sodaleta